Afrovenator abakensis (lat. «cazador africano de In Abaka») es la única especie conocida del género extinto Afrovenator de dinosaurio terópodo megalosáurido, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 167 a 161 millones de años, en los periodos Bathoniense y Calloviense, en lo que hoy es África. El saurópodo Jobaria, cuyos restos fueran nombrados en el mismo comunicado que presentó a Afrovenator, pertenece a la misma formación.

Descripción

Fue un predador bípedo, con una gran cantidad de dientes agudos en su boca y tres garras en cada pata delantera. Juzgando por el único esqueleto conocido, se estima que su longitud rondaba los 8 metros de largo, desde el hocico hasta la punta de la cola, y tenía un peso de hasta 1 tonelada. Sereno hizo hincapié en que la constitución general era grácil y que las extremidades anteriores y la piernas eran relativamente largas. El húmero, tiene una longitud de 400 milímetros y la medida de la tibia y del cuarto metatarsiano 687 y 321 milímetros, respectivamente, en comparación con una longitud hueso del muslo de 760 milímetros.

Varios autapomorfías se han establecido, los rasgos que distinguen a Afrovenator de sus parientes más cercanos. La depresión en la que el fenestra antorbital se encuentra, tiene un extremo frontal en forma de un lóbulo. La tercera vértebra del cuello tiene una columna rectangular baja. El hueso de la muñeca semiulunar, es muy plano. El primer metacarpiano tiene una superficie de contacto amplia con el segundo metacarpiano. El pedúnculo púbico tiene una muesca desde atrás.

En general, el cráneo es más bien plano, siendo su altura inferior a tres veces su longitud, lo que no se puede determinar con exactitud debido a que el premaxilar falta. El maxilar superior, que tiene una rama delantera larga, posee catorce dientes, como se puede deducir a partir de los alvéolos dentales, los dientes en sí se han sido perdidos. Hay una pequeña fenestra maxilar, que no alcanza el borde de la depresión anteorbital y está situado detrás de una fenestra promaxilar. El hueso lagrimal con un cuerno en la parte superior redondeada distintiva. La rama inferior de la médula postorbital es transversalmente ancho. El hueso malar es corto y profundo y neumatizado.

Descubrimiento e investigación 

Los restos de Afrovenator fueron descubiertos en la Formación Tiourarén en el departamento de Agadez, Níger. Esta fue datada como  perteneciente a estratos del Hauteriviense y Barremiense por Sereno, los cuales datan de hace aproximadamente 136 a 125 millones de años, pero posteriormente Rauhut and Lopez-Arbarello la consideraron de del Jurásico medio entre las eras Batoniense y el Oxfordiense, hace aproximadamente 164 a 161 millones de años. Afrovenator es conocido por un esqueleto parcial, holotipo UC OBA 1, que incluye gran parte del cráneo, la mandíbula inferior está ausente, parte de la columna vertebral, garras, miembros anteriores y posteriores y casi toda la pelvis. El esqueleto se encuentra en la Universidad de Chicago. El nombre genérico está formado por los vocablos en Latín afro- ("África") venator ("cazador"). Con una sola especie nombrada, A. abakensis. El nombre hace referencia a su naturaleza predatoria, y a su localización en África, específicamente en In Abaka, el nombre Tuareg para la región en Níger donde el fósil fuera hallado. La descripción original de ambos, género y especie, fue realizada en 1994 que apareció en la prestigiosa revista Science. El autor primario fue el paleontólogo estadounidense Paul Sereno, con Jeffrey Wilson, Hans Larsson, Didier Dutheil y Hans-Dieter Sues como coautores.

Clasificación 

Los más modernos análisis ubican al Afrovenator dentro de Megalosauridae, que es considerado un taxón cajón de sastre, que contiene a muchos grandes terópodos difíciles de clasificar, pero se ha redefinido desde entonces de manera significativa, como un taxón hermano a la familia Spinosauridae dentro de Spinosauroidea.

Un análisis de 2002, enfocado principalmente en los noasáuridos, coloco a Afrovenator como un megalosáurido basal. Sin embargo, no incluye a Dubreuillosaurus, formalmente Poekilopleuron valesdunesis, lo que afecta los resultados del cladograma en esa región. Recientemente, otro más completo análisis cladistico muestra a Afrovenator en la subfamilia Megalosauridae junto con Eustreptospondylus y Dubreuillosaurus. Esta subfamilia es llamada Megalosaurinae o Eustreptospondylinae. Posteriores estudios también incluyen a Piatnitzkysaurus en esta subfamilia.  Un estudio de Matthew Carrano del 2012 ubica a Afrovenator en la subfamilia Afrovenatorinae dentro de Megalosauridae.
 
Para la filogenia de Afrovenator se han propuesto diferentes hipótesis. Sereno, en su descripción original, lo presentó como un espinosáurido basal, incluyendo a Afrovenator en el clado que él llama Torvosauroidea, fuera de Spinosauridae y de Megalosauridae, que él llama Torvosauridae. Finalmente, otro estudio reciente coloca a Afrovenator por fuera de Spinosauroidea, y lo encuentra más estrechamente vinculado a Allosaurus. Éste es el único estudio en llegar a esta conclusión.

Cladograma de acuerdo a Carrano (2012).

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Afrovenator en la Dinosaur Encyclopaedia de Dino Russ's Lair (en inglés)
 Afrovenator dentro de Sauropodomorpha en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Afrovenator en the Therpod Database (en inglés)

Megalosauridae
Dinosaurios del Jurásico Medio
Dinosaurios de África